Сміян — українське прізвище.

 Сміян Іван Семенович ( 1929) — український вчений у галузі медицини, педіатр.
 Сміян Максим Олександрович (* 2002) — український професійний футболіст, атакувальний півзахисник клубу української прем'єр-ліги «Зоря» з Луганська.
 Сміян Олександр Іванович ( 1957) — український вчений у галузі медицини.
 Сміян Олена Аркадіївна — перший заступник керівника Управління Апарату Верховної Ради України, відзначена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.
 Сміян Петро Кіндратович (1918—2011) — український історик, дослідник історії Закарпаття XX століття, доктор історичних наук, професор.
 Сміян Світлана Іванівна ( 1966) — український вчений у галузі медицини.
 Сміян Сергій Костянтинович ( 1925) — український режисер, Народний артист УРСР, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка.
 Сміян Сусанна Костянтинівна ( 1940) — українська художниця декоративного скла.

 Сміян (Ветлицька) Наталія Ігорівна ( 1964) — радянська і російська співачка. Одна з колишніх солісток групи «Міраж».

Див. також 
 Сміяненко Ігор Миколайович

Примітки